Max Havelaar bezeichnet:

 Max Havelaar (Roman), einen Roman von Eduard Douwes Dekker (Multatuli) und den Namen der Hauptfigur
 Max-Havelaar-Stiftung (Schweiz), eine Schweizer Fair-Trade-Stiftung